Andrea Dovizioso (Forlimpopoli, 1986. március 23. –) olasz motorversenyző. Egyszeres világbajnok, 2004-ben megnyerte a nyolcadliteresek kategóriáját.

Karrierje

125 cm³

2001-ben Dovizioso megnyerte a 125 köbcentiméteresek Európa-bajnokságát, és ebben az évben a MotoGP-ben is elindulhatott, szabadkártyásként az olasz versenyen. Itt nem ért célba. Ekkor még Apriliával versenyzett, ám a következő szezonra már a Hondától kapott a teljes szezonra szerződést. Első szezonjában a 16. helyen végzett összesítésben, legjobb helyezése két kilencedik hely volt. 2003-ban már ötödik lett, ebben az évben négyszer már dobogóra is állhatott, 2004-ben pedig öt győzelmének és 6 további dobogós helyezésének köszönhetően nagy fölénnyel diadalmaskodott.

250 cm³

A negyedliteresek közé 2005-ben került fel, ugyancsak a Team Scot versenyzőjeként. Első szezonjában rögtön a harmadik helyen végzett, amivel természetesen az év újonca díjat is kiérdemelte. 2006-ra is maradt az ekkor már átnevezett csapatnál (nevük Humangest Honda lett). A szezon során folyamatosan, egészen az utolsó futamig harcolt a világbajnoki címért Lorenzóval, kétszer nyerni is tudott, ám mivel a szezonzárón csak hetedik lett, meg kellett elégednie az összetett második helyével. 2007-ben ismét két győzelmet szerzett, ismét a szezon végéig harcban volt a vb-címért, ám ismét meg kellett elégednie a második hellyel, ezúttal is Lorenzo mögött.

MotoGP

2007-ben Dovizioso kijelentette, hogy a következő szezontól kezdve a MotoGP-ben szeretne versenyezni. Ez a kívánsága a Scot Honda jóvoltából teljesült is. A szezonnyitó katari nagydíjon nagyszerűen szerepelt, az utolsó körben például Valentino Rossit megelőzve a negyedik helyen végzett. Az idény során többnyire ő volt a legjobb privát Hondás versenyző, legtöbbször a negyedik és ötödik helyen végzett, de a maláj nagydíjon a dobogó legalsó fokára is felállhatott.

2009-re „Dovi” lett a Repsol Honda második számú versenyzője Nicky Hayden távoztával. A szezon során megszerezte első királykategóriás győzelmét is, az esős brit nagydíjon állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Többször nem állhatott dobogóra, legtöbbször negyedik vagy ötödik helyen zárt. Év végén hatodik lett.

Egy évvel később már jobb teljesítményt nyújtott. Bár győznie nem sikerült, az évad során hétszer végzett a második vagy harmadik helyen. Legjobb versenye a japán volt, ahol a pole-pozícióból indulva másodikként zárt. 2011-ben, mint később kiderült, utolsó évét töltötte a Repsolnál. Győzelmet ebben az évben sem szerzett, azonban számtalanszor dobogóra állhatott, ezen kívül csak kétszer végzett az ötödiknél rosszabb helyen: Spanyolországban tizenkettedikként zárt, míg Aragóniában kiesett.

A 2012-es szezont a Tech 3-nél töltötte. Az előző évi szintből nem adott le sokat, hatszor 2012-ben is dobogóra állhatott, mindannyiszor a harmadik helyen. Az év végi összesítésben negyedikként zárt. Valentino Rossi távozása után a Ducati egy újabb olasz versenyzőt szeretett volna, és végül Doviziosóra esett a választásuk. Első idénye többnyire a küszködésről szólt, legjobb eredménye egy negyedik hely volt Le Mans-ban. Év végén nyolcadik lett Stefan Bradl mögött és a csapattárs Nicky Hayden előtt. 2014-ben korábbi Tech 3-s csapattársával, Cal Crutchlowval versenyzett együtt. Ebben az évben már tapasztalhatóak voltak előrelépések, ugyanis az első öt futamból négyszer is a legjobb ötben végzett, valamint egyszer dobogóra is állhatott. 2015-re egy teljesen olasz csapat állt össze a Ducatinál, ugyanis Dovizioso csapattársa Andrea Iannone lett. A szezon a korábbiakhoz képest kiválóan indult, ugyanis Dovi rögtön Katarban a pole-pozícióból indulhatott. A futamon végig a győzelemért harcolhatott a két gyári Yamahással, Valentino Rossival és Jorge Lorenzóval, végül Rossi mögött második lett. Azzal, hogy Iannone lett a harmadik, a Ducati a 2010-es aragóniai nagydíj óta először képviseltette magát két versenyzővel a dobogón.

Statisztika

Eredményei

Teljes MotoGP-eredménylistája

Teljes DTM eredménylistája

† A versenyt nem fejezte be, de helyezését értékelték, mert a versenytáv több, mint 75%-át teljesítette.

Jegyzetek

További információk
 Hivatalos weboldala

Olasz motorversenyzők
A MotoGP versenyzői
1986-ban született személyek
Élő személyek